Getafe (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol;
Getafe (Spanje), een gemeente in Spanje.
Getafe CF, een voetbalploeg uit Getafe (Spanje)
Getafe CF B, het tweede team van deze ploeg